Föllmer ist der Familienname folgender Personen:
 Dorothee Föllmer (* 1979), deutsche Film- und Theaterschauspielerin sowie Stimmcoach
 Hans Föllmer (* 1941), deutscher Mathematiker
 Moritz Föllmer (* 1971), deutscher Historiker
 Torben Föllmer (* 1986), deutscher Schauspieler